Taksim est :
 Une place, et par extension un quartier d'Istanbul, voir Taksim (Istanbul) ;
 Une introduction musicale, voir Taksim (musique).
 Taksim est une idéologie politique chypriotes turcs.